Шенжи може да се односи на:

 Шенжи (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Шенжи (Об), насељено место у Француској, у департману Об